Lettera di vettura è un termine generico che indica un documento relativo al trasporto di merci che si differenzia a seconda del mezzo di trasporto utilizzato:
Lettera di vettura terrestre: per i trasporti via terra
Lettera di vettura ferroviaria: per i trasporti su rotaia
Lettera di vettura aerea: per i trasporto aerei
Lettera di vettura navale: per i trasporti via mare